White Star (trad. dall'inglese "stella bianca"), può indicare:

 White Star Line – compagnia di navigazione britannica
 Edizioni White Star – casa editrice italiana
 Royal White Star Bruxelles – società calcistica belga